Dušan (ime), muško ime kod Srba, Hrvata, Slovenaca, Čeha i Slovaka
 Stefan Uroš IV. Dušan ili Dušan Silni (1308. – 20. prosinca 1355.), kralj Srbije od 1331. godine i car Srba i Grka od 1346. godine pa do svoje smrti